Бахметьевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Бахметьевка — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Бахметьевка — деревня в Сеченовском районе Нижегородской области.
 Бахметьевка — деревня в Инзенском районе Ульяновской области.